Crucified (Army of Lovers), een nummer van Army of Lovers uit 1991
 Crucified (Sevendust), een nummer van Sevendust uit 2001
 Crucified (Bella & Filippa), een nummer van Bella & Filippa uit 2017
 Crucified, een nummer van Disturbed op het album Asylum uit 2010